Le terme Ipswich peut désigner :

Toponymes 

 Ipswich et sa circonscription parlementaire, située dans le Suffolk.

 Ipswich, dans le Queensland.

 Ipswich, Dakota du Sud.
 Ipswich, Massachusetts.

Marine 
De nombreux vaisseaux de guerre australiens ont porté le nom de HMAS Ipswich.